Gyrodes depressus är en snäckart. Gyrodes depressus ingår i släktet Gyrodes och familjen borrsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Borrsnäckor
depressus